Simognathus är ett släkte av kvalster som beskrevs av Édouard Louis Trouessart 1889. Simognathus ingår i familjen Halacaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Simognathus